Асмер () — эстонская фамилия.

Известные носители:
 Асмер, Марко (род. 1984) — эстонский автогонщик, сын Тойво.
 Асмер, Тойво (род. 1947) — эстонский автогонщик, политик и музыкант, отец Марко.